La Copa de les Ciutats en Fires 1969-70 fou la dotzena edició de la Copa de les Ciutats en Fires disputada la temporada 1969-70. La competició fou guanyada per l'Arsenal F.C. en derrotar a doble partit el RSC Anderlecht. Fou el primer títol europeu de l'Arsenal.

Primera Ronda

Segona Ronda

Tercera Ronda

Quarts de final

Semifinals

Final

Enllaços externs 
 Resultats de la Copa de Fires a Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Copa de les Ciutats en Fires
Competicions futbolístiques del 1969
Competicions futbolístiques del 1970